Brian Deane – allenatore di calcio ed ex calciatore inglese
 Cameron Deane Stewart – attore statunitense
 Greg Deane – ex cestista statunitense
 Hamilton Deane – commediografo, scrittore e attore irlandese naturalizzato britannico
 Seamus Deane – scrittore nordirlandese
 Sydney Deane – attore e crickettista australiano
 William Deane – avvocato, giudice e politico australiano
 Willie Deane – ex cestista statunitense naturalizzato bulgaro